«Breakaway» — сингл певицы Келли Кларксон 2004 года с одноимённого альбома. Авторами песни стали Аврил Лавин, Бриджит Бененейт и Мэттью Джерард. Песня вошла в саундтрек фильма Дневники принцессы 2: Как стать королевой.

История написания 
Изначально песня была написана Аврил Лавин в 2002 году для её дебютного альбома Let Go, но певица не стала включать её в итоговый список композиций, поскольку посчитала, что она не подходит для альбома. В 2004 году победительница первого сезона музыкального конкурса American Idol Келли Кларксон исполнила эту песню специально для саундтрека к фильму Дневники принцессы 2: Как стать королевой. Песня также стала первым синглом с её альбома, также названного Breakaway.

Список композиций 
 CD сингл

 CD сингл

 CD сингл

 Промосингл

Издание сингла

Позиции в чартах

Статус и продажи

Примечания 

Синглы Келли Кларксон
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы RCA Records
Песни из кинофильмов
Рок-баллады
Синглы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни США
Песни XXI века
Песни 2004 года
Поп-рок-песни
Песни Disney
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом